Lospalos (subdistrict) - subdistrict in Oost-Timor
 Lospalos (stad) - stad in Oost-Timor, hoofdstad van bovengenoemd subdistrict